Beseda mreža ima lahko več pomenov:
 izdelek iz prekrižanih niti, vrvi, žice, med katerimi so okenca, luknjice (pletena mreža, kovinska mreža)
 priprava iz takega izdelka (ribiška mreža, ležalna mreža, nogometna mreža ali vrata, reševalna mreža) , ki navadno služi kot prepreka (mreža zoper komarje), razmejitev (mreža pri tenisu) ali omejitev (delilna mreža na smučiščih)
 kar je po obliki podobno mreži (koreninska mreža drevesa, mreža iz poldnevnikov in vzporednikov na zemeljski obli, Bravaisova mreža, mreža telesa)
 v prenesenem pomenu skupina spletk (npr. mreža zapeljevanja)
 
Poleg tega se beseda uporablja v pogovornem jeziku kot sinonim za omrežje in predstavlja širjenje, razvoj v širino:
 za poti, kanale, napeljave na določenem območju (cestna mreža, električna mreža, kanalizacijska mreža)
 za skupine oziroma sisteme dejavnosti, oseb in objektov, ki so povezani pri sodelovanju (nevronska mreža, trgovska mreža, lekarniška mreža, vohunska mreža, računalniška mreža)

Vir
Fran (jezikovni portal)

Zunanje povezave